Jankov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Jankov (okres Pelhřimov), gemeente in okres Pelhřimov
 Jankov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Jankov (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice